Weltmeisterschaften im Tauziehen werden seit 1975 ausgetragen. Seit 1986 wird das Turnier im Zweijahresrhythmus veranstaltet. Bei den Weltmeisterschaften 2008 in Schweden wurden zwei Titel bei den Frauen und vier bei den Herren in den Kategorien bis 560 kg, 640 kg, 680 kg und 720 kg. Zudem werden Weltmeisterschaften für Junioren-Auswahlen veranstaltet.

Zu unterscheiden sind Indoor- und Outdoorweltmeisterschaften.

Austragungsorte

Liste der Weltmeister 
(H = Herren; D = Damen; MX = Mixed; die Zahl steht für das Gesamtgewicht der Athleten; Unl = Unlimitierte Gewichtsklasse)

Weltmeister U23

Junioren 600 kg 
 2004: Schweiz
 2006: Deutschland
 2008: Schweden
 2009: Schweiz
 2010: Schweiz
 2011: Schweiz
 2012: Schweiz
 2013: Schweiz
 2014: Schweiz
 2016: Schweiz
 2018: Schweiz

Weltmeister U18

Junioren 560 kg 
 2002: Deutschland
 2008: Südafrika
 2010: Schweiz
 2012: Südafrika
 2018: Deutschland

Siehe auch 
 Tauzieh-Weltmeisterschaft (Halle)

Weltmeisterschaft